Karika je české, slovenské a maďarské příjmení maďarského původu. Ženská podoba je Kariková.

Jméno vychází z maďarského slova karika přejatého i do hovorové slovenštiny (kroužek, obruč), a patrně tak vzniklo v souvislosti s povoláním. V Česku častější je příjmení Karička / Karičková, což je vlastně ve slovenštině zdrobnělina původního karika.

Známí nositelé
 Jozef Karika (*1978) – slovenský spisovatel
 János Karika (1808–1855) – maďarský reformátorský učitel teologie
 Karel Karika (* 1960) – český komunální politik a aktivista

Odkazy

Reference

Externí odkazy